Ниже приведён список выпусков Versus Battle, в том числе включающий в себя проекты Versus: Fresh Blood, Versus BPM, Versus X #SlovoSPB и Versus Playoff, а также неопубликованные баттлы. На январь 2020 года выпускается четвёртый сезон основных поединков, выпущено четыре сезона Fresh Blood, одно межсезонье, два сезона против #SLOVOSPB и один сезон Playoff.

1-й сезон 
{|
| valign="top" |

Неопубликованные мероприятия
{|
| valign="top" |

Main Event 
{|
| valign="top" |

2-й сезон 
{|
| valign="top" |

Main Event 
{|
| valign="top" |

Неопубликованные мероприятия